Arsen Mirzoyan (1978-), chanteur
 Ashot Mirzoyan, un homme politique arménien.
 Edouard Mirzoyan, un compositeur arménien né le .